Groot – postać z komiksów Marvel Comics
 Groot – humanoidalne drzewo, postać z filmów Filmowego Uniwersum Marvela
 Ja jestem Groot – seria animowanych krótkometrażówek Filmowego Uniwersum Marvela

 Cornelia Groot – holenderska piłkarka ręczna
 Daan de Groot – holenderski kolarz
 Denise Groot – holenderska lekkoatletka
 Henk Groot – holenderski piłkarz
 Huug de Groot – holenderski piłkarz
 Marike Groot – holenderska piosenkarka
 Niels de Groot – holenderski skoczek narciarski
 Reinoud De Groot – holenderski wioślarz

Zobacz też 
 Groot Piscadera − miasto na wyspie Curaçao